MA poate fi:
 Madagascar, codul FIPS 10-4 și codul OTAN al acestei țări
 Malacky, număr de înmatriculare auto al districtului slovac
 Malësi e Madhe, număr de înmatriculare auto al districtului albanez
 Makarska, număr de înmatriculare auto al orașului croat
 Malév, codul IATA al companiei aeriane din Ungaria
 Mannheim, număr de înmatriculare auto al districtului urban german
 Maranhão, număr de înmatriculare auto a statului brazilian
 Maroc, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 Massachusetts, codul poștal al acestui stat SUA
 Master of Arts, a doua treaptă a studiilor universitare în științele umaniste
 Mattersburg, număr de înmatriculare auto al districtului austriac
 Megaamper (106 Amper), unitate de măsură pentru intensitatea curentului electric

M.A. poate fi:
 Master of Arts, a doua treaptă a studiilor universitare în științele umaniste

Ma poate fi:
 Ma, un râu în Laos și Vietnam
 Ma, grup etnic în Vietnam cu 33.338 persoane (anul: 1999)
 Ma, nume de familie chinezesc
 Număr Mach, mărime adimensională pentru viteza unui obiect care se deplasează în aer, sau printr-un fluid
 Mega annum (106 ani), folosit în texte științifice pentru o mie de ani

mA poate fi:
 miliamper (10-3 Amper), unitate de măsură pentru intensitatea curentului electric

ma poate fi:
 .ma, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Maroc
 ma, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (ま în hiragana sau マ în katakana)

Legături externe 
 
  „MA” la acronymfinder.com